La 41ª edizione dei Directors Guild of America Award si è tenuta l'11 marzo 1989 al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills e all'Hotel Plaza di New York e ha premiato i migliori registi nel campo cinematografico, televisivo e pubblicitario del 1988. Le nomination sono state annunciate il 31 gennaio 1989.

Cinema
 Barry Levinson – Rain Man - L'uomo della pioggia (Rain Man)
 Charles Crichton – Un pesce di nome Wanda (A Fish Called Wanda)
 Mike Nichols – Una donna in carriera (Working Girl)
 Alan Parker – Mississippi Burning - Le radici dell'odio (Mississippi Burning)
 Robert Zemeckis – Chi ha incastrato Roger Rabbit (Who Framed Roger Rabbit)

Televisione

Serie drammatiche
 Marshall Herskovitz – In famiglia e con gli amici (thirtysomething) per l'episodio Terapia (Therapy)
 Mark Tinker – A cuore aperto (St. Elsewhere) per l'episodio The Last One
 Edward Zwick – In famiglia e con gli amici (thirtysomething) per l'episodio Accounts Receivable, Michael's Brother

Serie commedia
 Steve Miner – Blue Jeans (The Wonder Years) per l'episodio pilota (Pilot)
 Ellen Gittelsohn – Pappa e ciccia (Roseanne) per l'episodio Life and Stuff
 Barnet Kellman – Murphy Brown per l'episodio Respect

Film tv e miniserie
 Lamont Johnson – Lincoln
 Dan Curtis – Ricordi di guerra (War and Remembrance)
 Rod Holcomb – China Beach per l'episodio pilota

Serie televisive quotidiane
 Jesús Salvador Treviño – CBS Schoolbreak Special per l'episodio Gangs
 Kevin Hooks – CBS Schoolbreak Special per l'episodio Home Sweet Homeless
 Gilbert Moses – ABC Afterschool Specials per l'episodio Daddy Can't Read

Documentari e trasmissioni d'attualità
 Merrill Brockway – Great Performances per la puntata On the Move
 Ellen Hovde e Muffie Meyer – An Empire of Reason
 Lloyd Kramer – No One Dies Alone

Trasmissioni musicali e d'intrattenimento
 Walter C. Miller – Irving Berlin's 100th Birthday Celebrations
 David Grossman – The Smothers Brothers Comedy Hour: The 20th Reunion
 Hal Gurnee – Late Night with David Letterman per la puntata speciale per il 6º anniversario

Trasmissioni sportive
 Harry J. Coyle – World Series 1988
 Robert Fishman – Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1988 per la trasmissione dell'incontro Oklahoma-Kansas
 Larry Kamm – Super Bowl XXII
 Don Ohlmeyer e Roger Goodman – 1988 Indianapolis 500

Pubblicità
 James Gartner – spot per la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (Braces & Glasses), Major League Baseball (Interesting Friends), Church World Service (Journal)
 David Ashwell – spot per Greenwich Savings Bank (Detective), Gallo (Dinner for Six), Kellog's (Hard Days Work), Pepsi-Cola (Thumbs Up)
 Leslie Dektor – spot per Security Pacific Bank (Football), Schlage (School), Levi's (Yo Yo Do-Wop)
 Richard Levine – spot per Delta Air Lines (Company B), Hyundai (Escape), Seagram (Kzev; Relationships)
 Robert Lieberman – spot per AT&T (Celebration), McDonald's (County Champ; Olympic Hopefuls)

Premi speciali

Robert B. Aldrich Service Award
 Gilbert Cates

Premio per il membro onorario
 Sidney Lumet

Note

Collegamenti esterni
 

Cinema nel 1988
Televisione nel 1988
1989